

Geografia

Europa 
 Scandinavia – regione geografica dell'Europa settentrionale

Stati Uniti d'America 
 Scandinavia Township – città della Contea di Harlan in Nebraska
 Scandinavia – città del Wisconsin

Canada 
 Scandinavia – città della provincia di Manitoba

Musica 
 Scandinavia – brano musicale di Van Morrison del 1982
 Scandinavia – album dei Michael Learns to Rock del 2012